Viaggio allucinante (Fantastic Voyage) – film del 1966 per la regia di Richard Fleischer e basato su un racconto di Otto Klement
Viaggio allucinante (Fantastic Voyage) – romanzo del 1966 di Isaac Asimov tratto dalla sceneggiatura del film (ma pubblicato 6 mesi prima della sua uscita)
Fantastic Voyage – serie animata del 1968 basata sul film di Fleischer
Destinazione cervello (Fantastic Voyage II: Destination Brain) – romanzo del 1987 di Isaac Asimov, rifacimento del suo romanzo del 1966
Fantastic Voyage: The Greatest Hits – raccolta musicale del 2001 del rapper Coolio
Fantastic Voyage: Live Long Enough to Live Forever – libro del 2004 scritto da Ray Kurzweil e Terry Grossman
Fantastic Voyage – traccia d'apertura dell'album Lodger di David Bowie (1979)